Laurence Vidal est une journaliste et écrivain franco-québécoise, née le  à Paris.

Biographie 

Elle a été journaliste au Figaro Littéraire. Après quelques années vécues au Québec, en pleine nature, dans le silence, elle se partage désormais entre les deux continents, se consacrant à l’écriture et à la pratique du yoga, qu’elle enseigne.

Publications 
 Les Amants de Grenade, France Loisirs, 1998
 In China, Les Éditions du Pacifique, 2003

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1960
Naissance à Paris
Journaliste française du XXIe siècle
Journaliste québécoise